3e arrondissement (Benin), een arrondissement in het departement Littoral van Benin
3e arrondissement (Lyon), een van de negen arrondissementen van de stad Lyon
3e arrondissement (Marseille), een van de zestien arrondissementen van de stad Lyon
3e arrondissement (Parijs), een van de twintig arrondissementen van Parijs